El nombre Ricardo Valenzuela puede referirse a:

 Ricardo Jorge Valenzuela Ríos (1954-), obispo paraguayo.
 Ricardo Valenzuela Sáez (1910-1976), químico y dirigente demócrata-cristiano chileno.
 Ricardo Valenzuela (1970-), árbitro de fútbol estadounidense.
 Ritchie Valens (1941-1959), cantautor y guitarrista estadounidense cuyo nombre real fue: Ricardo Esteban Valenzuela Reyes.